Поповецька сільська рада — Вінницька область, Барський район
 Поповецька сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Поповецька сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район